World Premiere — третий студийный альбом американской рэп-группы из Окленда The Team, выпущенный 4 апреля 2006 года. Альбом занял 95-ю позицию в чарте Billboard Top R&B/Hip-Hop Albums и 50-ю позицию в чарте Billboard Top Independent Albums. Треки «Bottles Up», «Hyphy Juice» и «It’s Getting Hot», присутствующие в альбоме, стали хитами и принесли группе большую популярность.

Список композиций 
 Let’s Go Team! — 2:28
 Bottles Up — 3:35
 On One — 4:50
 Top of the World — 3:52
 Touch the Sky — 3:43
 Just Go — 3:36
 Hyphy Juice — 3:22
 Good Girl (при участии Angelina) — 3:38
 It’s Getting Hot — 3:39
 Stuntin' on Ya — 3:54
 Addiction — 3:36
 Summertime in the Town — 4:05
 Ambassadors Night — 3:10
 «I’m a Player» (при участии D'wayne Wiggins) — 4:55
 The Definition — 1:06
 Sunshine (при участии Goapele) — 4:13
 It’s Getting Hot [Town Bizznezz Remix] (при участии Keak da Sneak, The Delinquents, Richie Rich, Humpty Hump, Too Short и MC Hammer) — 7:18

Над альбомом работали 
 Исполнительные продюсеры: K.O.A.B. и The Team
 A&R: K.O.A.B. и The Team
 A&R Администратор: Taj Mahal
 Проджект мэнэджмент: Ли Хейс
 Маркетинг: K.O.A.B
 Арт-директор и дизайнер: Brian Bradley Designs
 Фотография для обложки: Michael Sexton Photography
 Инсайд фотографии: Кимара Диксон
 Профессиональные инструменты и редактирование последовательности: Larry Funk в компании Funktonics
 Мастеринг: Крис Атенс в компании Sterling Sound, Нью-Йорк
 Юридический советчик: Roxanne Fritz esq.

Примечания 

Альбомы 2006 года
Хип-хоп-альбомы Западного побережья